Formica atomica, personaggio dei cartoni animati.
Formica atomica, soprannome del calciatore Sebastian Giovinco.